Sandö sund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sandö sund, Vårdö, Åland, 
 Sandö sund (Föglö, Åland), 
 Sandö sund, Nagu, Åboland,